Атла́нтико () — один из департаментов Колумбии.
Располагается на севере страны, омывается Карибским морем.
Административный центр — город Барранкилья. Крупнейшие города — Барранкилья, Соледад и Маламбо.

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 

Департаменты Колумбии